GHP steht für:

 GHP Holding, Unternehmensgruppe für Marketingdienstleistungen mit Sitz in Bamberg 
 Brose Baskets, Basketballverein der sich von 2003 bis 2006 nach seinem Hauptsponsor GHP Bamberg nannte
 Good Health Practice bzw. eingedeutscht damit verwandt Gute Hygienepraxis, welche zusammen mit weiteren verwandten Begriffen von Good Manufacturing Practice abgeleitet sind
 Gute Herstellungspraxis, in der Pharmazie und der Lebensmittelindustrie, abgeleitet von der Good Manufacturing Practice.
 Gelassenheitsprüfung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
 GHP GmbH, Holzwerkstoffhersteller aus Horn-Bad Meinberg
 Cedi, ghanaischen Währung via der ehemaligen Währungsabkürzung 

Siehe auch:

Abkürzung